Цяодун:

 Цяодун — бывшее название района городского подчинения Сянду городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР)
 Цяодун — район городского подчинения городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (КНР)